Aventin, italienisch Aventino, lateinisch Aventinus bezeichnet:

 Aventin (lateinisch Mons Aventinus, italienisch Aventino), einen der Sieben Hügel von Rom
 Kleiner Aventin, Hügel in Rom, der dem Stadtteil San Saba (Rione) entspricht
 Aventino (Fluss), ein Fluss in den Abruzzen in Italien
 Comunità montana Aventino – Medio Sangro, ein Gemeindeverband in den Abruzzen in Italien

Aventin ist der Name folgender Personen:
 Georg Melantrich von Aventin, tschechisch Jiří Melantrich z Aventina (1511–1580), tschechischer Drucker und Verleger
 Johannes Aventinus, auch Johannes Aventin (1477–1534), deutscher Historiker

Aventin bezeichnet weiter:
 Aventinus Silvius, zwölfter König von Alba Longa in der römischen Mythologie
 Aventinische Trias, Bezeichnung für die Trias der römischen Götter Ceres, Liber und Libera
 Aventinianer, ein Zusammenschluss antifaschistischer Kräfte im Italien der 1920er Jahre

 Siehe auch
 Aventinus